Satyschschja (ukrainisch ; russische Entsprechung Satischje/Затишье) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Odessa, Rajon Frunsiwka, siehe Satyschschja

 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Bobrowyzja, siehe Satyschschja (Bobrowyzja)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Satyschschja (Polohy)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Podilsk, siehe Satyschschja (Podilsk)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Kremenez, siehe Satyschschja (Kremenez)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Stadtkreis von Charkiw, siehe Satyschschja (Charkiw)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Schazk, siehe Satyschschja (Schazk)